Уинсборо () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Луизиане.
  — город в Техасе.
  — городок в Южной Каролине.
  — поселение в Южной Каролине.

См. также 
 Уинн